Mouna peut être : 
 une pâtisserie d'Oran, la mouna ;
 une rivière russe, la Mouna ;
 une commune du Burkina Faso, Mouna ;
 un village du Cameroun, Mouna ;
 un film, Mouna ou le rêve d'un artiste ;
 un mot de Camfranglais (argot camerounais) signifiant « enfant ».

 un prénom ;
 un pseudonyme, celui d'André Dupont (1911-1999), dit Aguigui Mouna clochard-philosophe libertaire, pacifiste et écologiste français;

Homonymie